Landkreis Dippoldiswalde ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Sachsen:

 Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde (1874–1952), ab 1939 Landkreis Dippoldiswalde
 Kreis Dippoldiswalde (1952–1994), ab 1990 Landkreis Dippoldiswalde